Slaget vid Bornhöft kan syfta på:

 Slaget vid Bornhöft (798)
 Slaget vid Bornhöft (1227)
 Slaget vid Bornhöft (1813)